Bałta – miasto na Ukrainie 
 Bałta – typ topora bojowego